Жени́х напрока́т:
 Жених напрокат (фильм, 2005) / «The Wedding Date» — американский фильм 2005 года в жанре романтическая комедия. Режиссёр — Клэр Килнер.
 Жених напрокат (фильм, 2009) / «Ichkuyov» — узбекский фильм 2009 года в жанре романтическая комедия. Режиссёр — Бахром Якубов.
 Жених напрокат (фильм, 2011) / «Something Borrowed» — американский фильм 2011 года в жанре мелодрамы. Режиссёр — Люк Гринфилд.
 Жених напрокат / «Something Borrowed» — роман американской писательницы Эмили Гиффин, по которой был снят одноименный фильма 2011 года.